Baliano I de Grenier (1195 circa – 1241) – Signore di Sidone 
 Eustachio I de Grenier (... – 1123) – crociato del Regno di Gerusalemme
 Gerardo de Grenier (1101 circa – 1171) – Signore di Sidone 
 Giuliano de Grenier (... – 1275) – Signore di Sidone e Beaufort
 Gualtiero I de Grenier (... – 1154) – Signore di Cesarea
 Reginaldo de Grenier (1130 circa – 1202) – signore di Sidone

Pagine correlate
Grenier